Ра́аб () — немецкая фамилия.

 Рааб, Александр (1882—1958) — австро-американский пианист, музыкальный педагог.
 Рааб, Вильгельмина Ивановна (1848—1917) — оперная певица, преподаватель, лирическое сопрано.
 Рааб, Георг (1821—1885) — австрийский живописец.
 Рааб, Доминик (род. 1974) — британский политик.
 Рааб, Иоганн Леонгард (1825—1899) — немецкий гравёр.
 Рааб, Курт (1940—1988) — немецкий актёр театра и кино.
 Рааб, Штефан (род. 1966) — немецкий телеведущий, артист, комик, музыкант и музыкальный продюсер.
 Рааб, Юлиус (1891—1964) — канцлер Австрийской Республики в 1953—1961 годы.

Топонимы 
 Рааб — немецкое название венгерского города Дьёр.
 Рааб — немецкое название реки Раба в Австрии и Венгрии.

См. также